El Torneig de Båstad 2016 és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda. La setena edició en categoria femenina s'anomenà Ericsson Open 2016 i es disputà entre el 17 i el 24 de juliol de 2016 dins el circuit International Tournaments de la WTA. La 69a edició en categoria masculina s'anomenà Skistar Swedish Open 2016 i es jugà entre l'11 i el 17 de juliol de 2016 dins de les sèries 250 de l'ATP. El torneig es va celebrar al Båstad Tennisstadion de Båstad, Suècia.

Tan el tennista català Albert Ramos Viñolas com l'alemanya Laura Siegemund van guanyar el primer títol individual de les seves carreres.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016